

Codici 
 YAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yangambi (Repubblica Democratica del Congo)

Persone 
 Yan, soprannome di Yan Cleiton de Lima Razera (1975) – calciatore brasiliano
 Yan, soprannome di Yan Sasse (1997) – calciatore brasiliano
 Aaron Yan (1985) – modello, cantante e attore taiwanese
 Jerry Yan (1977) – cantante e attore taiwanese
 Romina Yan (1974-2010) – attrice, ballerina e cantante argentina
 Yan Feng (1982) – calciatore cinese
 Yan Fu (1854-1921) – traduttore cinese
 Yan Han (1996) – pattinatore artistico su ghiaccio cinese
 Yan Hong (1966) – ex marciatrice cinese
 Yan Junling (1991) – calciatore cinese
 Yan Lianke (1958) – scrittore cinese
 Yan Ni (1987) – pallavolista cinese
 Yan Sen (1975) – tennistavolista cinese
 Yan Song (1981) – calciatore cinese
 Yan Xiangchuang (1986) – calciatore cinese
 Yan Xishan (1883-1960) – generale, politico e signore della guerra cinese
 Yan Zi (1984) – tennista cinese
 Yan Zibei (1995) – nuotatore cinese

Altro 
 Yan (o Ian) dello Scudo – personaggio dei Cavalieri dello zodiaco
 Yan – antico stato cinese costituito durante il Periodo delle primavere e degli autunni e il Periodo dei regni combattenti
 Monti Yan – catena montuosa della pianura della Cina del Nord